Ford Motor Company – duży koncern branży motoryzacyjnej.

Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Ford – polski reżyser filmowy i scenarzysta.
 Betty Ford – żona Geralda Forda
 Brian Ford – australijski rugbysta
 Brian Ford – nowozelandzki rugbysta
 Clara Bryant Ford – żona Henry'ego Forda
 Edmund Brisco Ford – brytyjski genetyk
 Edsel Ford – amerykański biznesmen i filantrop, syn Henry'ego
 Edsel Ford II – prawnuk Henry'ego, wnuk Edsela i syn Henry'ego II
 Faith Ford – amerykańska aktorka telewizyjna i filmowa
 Ford Madox Ford – angielski pisarz.
 Francis Ford Coppola – reżyser i scenarzysta, również kompozytor, producent filmowy i aktor amerykański.
 Gerald Ford – amerykański polityk, działacz Partii Republikańskiej, wieloletni członek Kongresu USA, 40. wiceprezydent USA i 38. prezydent. 
 Glenn Ford – aktor amerykański
 Harrison Ford – amerykański aktor filmowy.
 Henry Ford – przemysłowiec amerykański, który założył w Detroit w roku 1903 spółkę Ford Motor Company.
 Henry Ford II – amerykański biznesmen, syn Edsela i wnuk Henry'ego
 John Ford – amerykański reżyser filmowy
 John Ludovic Ford – brytyjski kierowca wyścigowy
 Lita Ford – piosenkarka heavymetalowa
 Mary Ford – amerykańska wokalistka i gitarzystka
 T.J. Ford – amerykański koszykarz
 Tommy Ford – amerykański narciarz alpejski
 Tom Ford – snookerzysta angielski
 Tom Ford – amerykański projektant mody i reżyser filmowy
 Whitey Ford – amerykański baseballista
 William D. Ford – amerykański polityk, działacz Partii Demokratycznej.

Miejscowości w USA:
 Ford – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Ford
 Ford – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
 Ford City

Gminy w USA:
 Ford (ang. Ford Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ford
 Ford (ang. Ford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kanabec
 Ford (ang. Ford Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ford (ang. Ford County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Ford (ang. Ford County) – w stanie Kansas

18 miejscowości w Wielkiej Brytanii i jedna w Irlandii
 Ford – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Ford – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Ford (East Devon) – w Stockland, East Devon, Devon, Anglia
 Ford (Plymouth) – w City of Plymouth, Devon, Anglia
 Ford (Chivelstone) – w Chivelstone, South Hams, Devon, Anglia
 Ford (Holbeton) – w Holbeton, South Hams, Devon, Anglia
 Ford (Torridge) – w Alwington, Torridge, Devon, Anglia 
 Ford – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Ford – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Ford – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Ford – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Ford – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Ford – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Ford (Mendip) – miejscowość w hrabstwie Mendip (Anglia)
 Ford (Taunton Deane) – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Ford – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Ford – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Ford – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)

Planetoida
 (13852) Ford

Okręty:
 USS Ford – nazwa okrętów US Navy